Casa dos Mouros pode referir-se a:
 Casa dos Mouros (Ferreiros), Amares, distrito de Braga
 Casa dos Mouros (Nogueira do Cravo), Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra
 Casa dos Mouros (Ortiga), Mação, distrito de Santarém
 Casa dos Mouros (Vigo), Espanha
Desambiguação